Смоки-Хилл () — река на севере центральной части штата Канзас и на крайнем востоке штата Колорадо, США. Длина — 925 км; площадь бассейна — около 49 883 км². Средний расход воды в районе города Энтерпрайз составляет 44 м³/с.

Берёт начало в Высоких равнинах, на востоке штата Колорадо, на территории округа Шайенн. 2 основных верховья реки сливаются в округе Логан штата Канзас, в 8 км к западу от города Рассел-Спрингс. Течёт преимущественно в восточном направлении. Принимает 2 крупных притока: реки Салин и Соломон. Сливается с рекой Репабликан в районе города Джанкшен-Сити, формируя реку Канзас. Высота устья — 317 м над уровнем моря.

На реке Смоки-Хилл имеется 2 водохранилища: Седар-Блафф в округе Трего и Канополис — в округе Эллсворс. Крупнейший город на берегах реки — Салайна.

См. также 
 Список рек Колорадо

Примечания 

Бассейн Канзаса
Реки Канзаса
Реки Колорадо